II. János Pál pápa tér, közterület Budapest VIII. kerületében
 II. János Pál pápa tér, az M4-es metró állomása a téren
 II. János Pál pápa tér, közterület Miskolc Diósgyőr városrészében
II. János Pál pápa tér, közterület Székesfehérvár belvárosában